В фантастичната Средна земя на фентъзи-писателят Джон Роналд Руел Толкин Анаире е съпруга на Финголфин. За нея не се знае много освен това, че тя не напуска Аман. Тя е била приятелка на Еарвен, съпругата на Финарфин. С Финголфин имат четири деца - Фингон, Тургон, Аредел и Аргон.

Анаире не присъства в действието на „Силмарилион“. Там в родословието му липсва съпруга. Анаире се споменава само в „Историята на Средната земя“. В превод името на Анаире означава „най-свята“. Тъй като Анаире никога не отива в Средната земя, името ѝ не е преведено на синдарин.

Елфи от Средната земя